Ninni kan som auktorsförkortning betyda:

 Alessandro Pericle Ninni
 Emilio Ninni

Robotskapade auktorsförkortningar